Acronema bellum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Charles Baron Clarke, och fick sitt nu gällande namn av P.K.Mukh. Acronema bellum ingår i släktet Acronema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bellum